Simba – wieś w Kenii, w hrabstwie Makueni
 Simba – postać fikcyjna, bohater filmu Król Lew i jego kontynuacji
 Simba: King of the Beasts – amerykański film dokumentalny z 1928 w reżyserii Martina i Osy Johnsonów
 Simba – brytyjski film z 1955 w reżyserii Briana Desmonda Hursta
 Simba – indyjski film z 2019 w reżyserii Arvinda Sridhara
 Simba – album O’Donela Levy’ego z 1973
 Simba – południowoafrykańskie przedsiębiorstwo
 Simba Technologies – kanadyjskie przedsiębiorstwo